Leucemia Mielóide é um tipo de leucemia que afeta o tecido mielóide (medula óssea).

Tipos incluem:
 Leucemia mielóide aguda
 Leucemia mielóide crônica

Hematologia